Стоян Маринов може да се отнася за:
 Стоян Маринов (книгоиздател) (1838 – 1904), български книжар, книгоиздател, публицист
 Стоян Маринов (футболист) (р. 1941), български футболист